

Села :
 Клюки — Київська область, Тетіївський район
 Клюки — Рівненська область, Дубенський район